Симон Рафаэль Пестана Осуна (, род. 13 сентября 1964, Каракас) — венесуэльский актёр и продюсер.

Биография 

Младший из четверых детей, Симон с детства мечтал стать актёром. На театральной сцене дебютировал в 1983 году, в возрасте 19 лет, когда учился в университете. В 1989 году был впервые отмечен премией — это была премия «Золотой дьявол» города Карора. В конце 1980-х переехал в Каракас, где в 1989 году дебютировал на ТВ («Веневисьон»). Первые 5 лет исполнял преимущественно роли второго плана. В 1994 году Пестана переходит на РКТВ, где сразу же получает главную роль в теленовелле «Pura Sangre», принесшую ему большой зрительский успех. В 1996—1998 годах работает в Аргентине и Перу, где также добивается значительного успеха. В 1999 году возвращается на РКТВ, где снова получает главную роль в теленовелле «Carita Pintada». С этого времени и примерно до 2004 года Симон Пестана — один из ведущих актёров РКТВ.

Его работы в теленовеллах этого канала неоднократно отмечались престижными премиями. Параллельно много играет в театре. В 2004 году Пестана пробует себя на политическом поприще выставив свою кандидатуру на выборах в один из муниципалитетов Каракаса, однако терпит неудачу. Тем не менее с того времени актёр является активным сторонником политики президента Уго Чавеса, а в 2007 году поддержал лишение телеканала РКТВ лицензии на эфирное вещание. В 2005—2006 годах Симон Пестана — актёр «Venevision», а затем принял участие в создании нового телеканала TVES, начавшего своего вещание в мае 2007 года, на частоте которую ранее занимал РКТВ. Чуть позже Пестана открывает собственную продюсерскую компанию, которая снимает телефильмы по истории и географии Венесуэлы, идущие на канале TVES. В 2011 году Симон Пестана впервые выступил в необычном для себя комическом амплуа сыграв в первом венесуэльском ситкоме «Hotel de Locuras». В театре сыграл роль аргентинского композитора и танцора Карлоса Гарделя в спектакле «Gardel vivito y tangueando». В 2012 году приступил к съёмках в главной роли в очередном биографическом фильме о Симоне Боливаре.

Симон Пестана — счастливый отец двух дочерей: Паолы (от брака с Мариэлой Ромеро Саркос) и Марианы (от актрисы Лили Рентериа). В настоящее время разведён.

Фильмография 

 Fabiola (1989)
 Paraíso (1989)
 ''Реванш (1989)
 Mundo de Fieras (1991)
 Замарашка (1992)
 Pura Sangre (1994)
 Морена Клара (1994)
 Chiquititas (1996, Arg.)
 Amor Sagrado (1996, Arg.)
 Secretos (1998, Peru)
 Carita Pintada (1999)
 Angelica Pecado (2000)
 Девушка моей мечты / La Niña de Mis Ojos (2001)
 Con Toda el Alma (2005)
 Caracazo (2005)
 Hotel de locura (2011)
 Diario de Bucaramanga (2012)

Ссылки 
 
 Биография на сайте телеканала RCTV 
 Simón Pestana: «Si llegara a ganar Capriles, yo lo aceptaría»: Интервью газете El Diario de Caracas, 11.04.2013. 

Актёры Венесуэлы